William Baker es el conjunto, del nombre propio William y el apellido Baker, que puede referirse a:

Personajes 
 El constructor de Baker Street
 William Bliss Baker (1859-1886), pintor estadounidense.
 William Hudson Baker (1911-1985), un botánico, profesor y explorador estadounidense.
 William Baker (1973-), modista.
 Hombre de Arena, personaje de ficción.